|-
| 192401 - || || 2 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192402 - || || 10 de gener de 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 192403 - || || 31 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192404 - || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192405 - || || 4 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192406 - || || 4 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192407 - || || 5 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192408 - || || 2 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192409 - || || 3 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 192410 - || || 7 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192411 - || || 15 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192412 - || || 30 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 192413 - || || 30 d'abril de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 192414 - || || 8 de juny de 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 192415 - || || 8 de juny de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192416 - || || 28 de juny de 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 192417 - || || 7 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192418 - || || 10 d'agost de 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 192419 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192420 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192421 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192422 - || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192423 - || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192424 - || || 30 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192425 - || || 29 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192426 - || || 3 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 192427 - || || 3 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 192428 - || || 2 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 192429 - || || 2 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192430 - || || 3 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192431 - || || 4 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192432 - || || 11 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192433 - || || 8 d'octubre de 1997 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 192434 - || || 23 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192435 - || || 24 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192436 - || || 23 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192437 - || || 23 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192438 - || || 26 d'octubre de 1997 || Cima Ekar || Cima Ekar
|-
| 192439 - || 1997 VC || 1 de novembre de 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 192440 - || || 2 de novembre de 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 192441 - || || 19 de novembre de 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 192442 - || || 22 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192443 - || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192444 - || || 21 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192445 - || || 22 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192446 - || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192447 - || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192448 - || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192449 - || || 25 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192450 - || || 23 de novembre de 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 192451 - || || 29 de novembre de 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 192452 - || || 21 de desembre de 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 192453 - || || 18 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192454 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192455 - || || 22 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192456 - || || 26 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192457 - || || 31 de gener de 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 192458 - || || 19 de febrer de 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 192459 - || || 17 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192460 - || || 22 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192461 - || || 24 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192462 - || || 2 de març de 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 192463 - || || 23 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192464 - || || 20 de març de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192465 - || || 26 de març de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 192466 - || || 30 de març de 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 192467 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192468 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192469 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192470 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192471 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192472 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192473 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192474 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192475 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192476 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192477 - || || 20 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192478 - || || 28 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192479 - || || 28 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192480 - || || 28 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192481 - || || 2 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192482 - || || 2 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192483 - || || 20 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192484 - || || 19 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192485 - || || 22 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192486 - || || 23 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192487 - || || 18 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192488 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192489 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192490 - || || 28 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192491 - || || 22 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192492 - || || 20 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192493 - || || 24 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192494 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192495 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192496 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192497 - || || 21 d'abril de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 192498 - || || 22 de maig de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 192499 - || || 22 de maig de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 192500 - || || 22 de maig de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2